Lifetime (televisienetwerk), een  Amerikaans kabel- en satelliettelevisienetwerk
 Lifetime (Romy), een nummer van de Britse The xx-zangeres Romy uit 2020
 Lifetime (band), een Amerikaanse hardcoreband